

Patronymes 
Malykhine (masculin ; ) ou Malykhina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Fiodor Malykhine (1990-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe